Čertův mlýn nebo Čertův Mlýn má více významů:

 Čertův Mlýn (Kojetín) – část čtvrti Kojetín města Nový Jičín v okrese Nový Jičín
 Čertův mlýn (Liboc) – je bývalý vodní mlýn v Šáreckém údolí v Praze 6-Liboc
 Čertův mlýn (Merboltice) – okres Děčín
 Čertův mlýn (Moravskoslezské Beskydy) – hora v Moravskoslezských Beskydech, nejvyšší bod okresu Vsetín a celého Zlínského kraje.
 Čertův mlýn (Spálený Mlýn) – funkční miniatura pohádkového mlýna v Krakonošově údolí
 Čertův mlýn (studánka) – studánka na hoře Čertův mlýn v Moravskoslezských Beskydech v okrese Vsetín
 Čertův Mlýn (Tvarožná Lhota) – část Tvarožné Lhoty v okrese Hodonín
 Čertův Mlýn (Velká Polom) – samota v údolí potoka Kremlice, ve Vítkovské vrchovině v okrese Ostrava-město